Пещерский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Залесовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Пещерка.

С 1 апреля 2021 года Пещерский сельсовет как муниципальное и административно-территориальное образование упразднён в связи с преобразованием Залесовского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1443 человека, в том числе 720 мужчин и 723 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1395 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили два населённых пункта:
 село Гуниха,
 село Пещерка.

Примечания 

Муниципальные образования Залесовского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края